Pentanedion se može odnositi na:

 Acetilaceton (2,4-pentandion)
 Acetilpropionil (2,3-pentandion)